

Geografia 
 Amelia Denis de Icaza – comune della Repubblica di Panama

Persone 
 Carmen de Icaza (1899-1979) – scrittrice e giornalista spagnola
 Emilio Álvarez Icaza (1965) – sociologo messicano
 Ernesto Icaza Sánchez (1866-1935) – pittore messicano
 Francisco A. de Icaza (1863-1925) – poeta e storico messicano
 Jorge Icaza (1906-1978) – scrittore e drammaturgo ecuadoriano
 José Álvarez Icaza (1921-2010) – politico messicano
 Miguel de Icaza (1972) – informatico messicano